Capmany steht für:

 Capmany, eine katalanische Gemeinde in der Provinz Girona, Spanien

Capmany ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio de Capmany (1742–1813), katalanisch-spanischer Politiker, Historiker und Romanist 
 Maria Aurèlia Capmany (Maria Aurèlia Capmany i Farnés; 1918–1991), katalanische Schriftstellerin 
 José Capmany Casamitjana (Josep Capmany i Casamitjana; 1920–1995), spanischer Geistlicher